

Carriera 
Allen partecipò al torneo maschile di golf ai Giochi olimpici di , dove fu sconfitto ai quarti di finale da Chandler Egan.

Collegamenti esterni